Мангышла́к:
 Мангышлак — полуостров на восточном побережье Каспийского моря в Казахстане. Такое же название носит примыкающее к полуострову плато, восточнее переходящее в плато Устюрт. В современном Казахстане с начала 1990-х используется название Мангистау.
 Мангышлак — прежнее название посёлка (ныне села) Мангистау в Казахстане.
 Мангышлак — неофициальное название ядерных испытаний серии Сай-Утёс, проводившихся на полуострове в 1969-1970 годах.

Примечания